Метличина (Варненская область) — село в Болгарии.
 Метличина (Кырджалийская область) — село в Болгарии.